Chen Yi är en romanisering av olika kinesiska namn som kan syfta på följande personer:

Chen Yi (kommunist)
Chen Yi (Kuomintang)
Chen Yi (kompositör)
Xuanzang, vars födelsenamn var Chen Yi.